Bugajski ist der Familienname von

 Josh Bugajski (* 1990), britischer Ruderer
 Ryszard Bugajski (1943–2019), polnischer Filmregisseur